Justin Tahapary ('s-Hertogenbosch, 23 mei 1985) is een Nederlands voormalig voetballer die als verdediger speelde. Hij speelde in het profvoetbal bij FC Den Bosch en FC Eindhoven. Hij maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor FC Eindhoven op 29 oktober 2004 tegen AGOVV Apeldoorn.

Carrière

Externe links
Transfermarkt

Tahapary, Justin